

Arte 

 San Gregorio – scultura di Michelangelo

Geografia 
 Cile
 San Gregorio – comune della provincia di Magallanes 
 Croazia
 San Gregorio – isola disabitata della Croazia, in passato sede di un lager iugoslavo per oppositori politici di sesso femminile
 Italia
 San Gregorio – frazione dell'Aquila
 San Gregorio – frazione di Assisi
 San Gregorio – frazione di Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo
 San Gregorio – frazione di Giaglione, nella città metropolitana di Torino
 San Gregorio – frazione di Veronella, in provincia di Verona
 San Gregorio – quartiere di Reggio Calabria
 San Gregorio di Catania – comune nella città metropolitana di Catania
 San Gregorio d'Ippona – comune in provincia di Vibo Valentia
 San Gregorio Magno – comune in provincia di Salerno
 San Gregorio Matese – comune in provincia di Caserta
 San Gregorio nelle Alpi – comune in provincia di Belluno
San Gregorio da Sassola – comune nella città metropolitana di Roma Capitale
San Gregorio Vecchio – quartiere di Milano
 Marina di San Gregorio – frazione di Patù, in provincia di Lecce

Santi 
 San Gregorio I papa, chiamato anche San Gregorio Magno
 San Gregorio II papa
 San Gregorio III papa
 San Gregorio VII papa
 San Gregorio I di Agrigento – vescovo di Agrigento, circa III secolo
 San Gregorio II di Agrigento – vescovo di Agrigento tra VI e VIII secolo
 San Gregorio Nazianzeno – vescovo e dottore della Chiesa cattolica
 San Gregorio di Nissa – vescovo, teologo e padre della Chiesa
 San Gregorio Taumaturgo – vescovo di Neocesarea (213-270 circa)
 San Gregorio da Spoleto – martire vissuto a Spoleto alla fine del III secolo, morto decapitato durante la persecuzione dei cristiani, sotto Diocleziano e Massimiano. 
 San Gregorio Illuminatore – vescovo e apostolo degli armeni dal 314 al 328 circa
 San Gregorio di Tours – vescovo di Tours fino al 594
 San Gregorio di Utrecht (†770 circa) – abate di San Martino ad Utrecht e poi vescovo di Utrecht
 San Gregorio di Narek (951-1003) – poeta, monaco, teologo e filosofo mistico armeno
 San Gregorio Barbarigo – vescovo e cardinale della Chiesa cattolica
 San Gregorio di Auxerre – vescovo della Chiesa cattolica